

Diritto
Nell'ambito del diritto il termine può avere vari significati:

 L'annullamento è un istituto di diritto civile con cui si elimina l'efficacia di un negozio giuridico affetto da un vizio
 L'annullamento del matrimonio è un particolare tipo di annullamento in ambito civilistico (che differisce dall'annullamento del sacramento matrimoniale)

 L'annullamento è un istituto di diritto amministrativo con cui si elimina l'efficacia ad un precedente atto amministrativo

 L'annullamento di una norma è un istituto del diritto costituzionale finalizzato alla rimozione della norma stessa da un ordinamento giuridico.

Psicologia
 Annullamento retroattivo in psicologia

Matematica
 Annullamento del prodotto in matematica

Altri progetti